Яманака може да се отнася за:

Хора 
 Садао Яманака (1909—1938), японски филмов режисьор и сценарист
 Цуйоши Яманака (1939-), японски плувец олимпиец
 Савао Яманака (1968-), фронтмен на групата „The Pillows“
 Шиня Яманака, японски биолог
 Каку Яманака (1894—2008), японски столетник
 Акико Яманака (1945-), японски политик от Либералната демократична партия

Места 
 Яманака, японски град в район Енума
 Яманака, езеро близо до планина Фуджи
 Мейден-Яманака, железопътна гара в Оказаки

Литература 
 Ино Яманака, измислен персонаж в аниме сериалът Наруто